Samuel Vollenweider ist der Name folgender Personen:

* Samuel Vollenweider, Schweizer Industrieller, Gründer der Samuel Vollenweider AG
 Samuel Vollenweider (Theologe) (* 1953), Schweizer evangelischer Theologe